Пастир може бити:

 пастир (занимање)
 Пастир (митологија)
 Пастир (часопис 1868)